Mamma Oca in lingua inglese, personaggio della letteratura per bambini

Film
Mother Goose – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
Mother Goose – film tv del 1959 diretto da Richard Afton
Mother Goose – film tv del 1965 diretto da Travers Thorneloe

Musica
Mother Goose (gruppo musicale), una rock-band neozelandese degli anni settanta e ottanta
Mother Goose (Jethro Tull), canzone dei Jethro Tull

Altro
Lago Mother Goose, lago dell'Alaska